Mercedes-Benz 150 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 150 (gebaut 1934–1936), siehe Mercedes-Benz W 30
 Mercedes-Benz 150 V (gebaut 1934–1936), siehe Mercedes-Benz W 130
 Mercedes-Benz A 150 (gebaut 2004–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 169
 Mercedes-Benz B 150 (gebaut 2005–2009), siehe Mercedes-Benz T 245